Фудбалски савез Косова може бити:

 Фудбалски савез Косова, фудбалски савез косовских Албанаца
 Фудбалски савез Косова и Метохије, покрајински савез у оквиру Фудбалског савеза Србије